Vittorio Veneto () - низка кораблів ВМС Італії, названих на честь битви при Вітторіо-Венето під час Першої світової війни

 Vittorio Veneto (1940) - лінійний корабель типу «Літторіо». На службі протягом 1940-1948 років.
 Vittorio Veneto (550) - крейсер-вертольотоносець. На службі протягом 1969-2003 років.